Lares (enkelvoud: Lar), Romeinse godheden die het huis en het gezin beschermden
Lar (Iran), een stad in Iran
Lar (India), een stad in India
withandgibbon of lar (Hylobates lar), een primaat

LAR kan verwijzen naar:
Lauwe-Aalbeke-Rekkem, een industriezone in Zuid-West-Vlaanderen
Libische Arabische Republiek